Rumeau ist der Familienname der folgenden Personen:

 Émile Rumeau (1878–1943), französischer Sportschütze
 Malik Rumeau (* 1977), französischer Drehbuchautor